L'appellation « Bâle-Saint-Louis » peut faire référence à :
 l'aire urbaine de Bâle - Saint-Louis ;
 l'unité urbaine de Bâle - Saint-Louis;
 l'Eurodistrict trinational de Bâle.